José Navarro (ur. 1948) – peruwiański piłkarz
 José Navarro – hiszpański jeździec, mistrz olimpijski